Borsa di Parigi (Bourse de Paris) – mercato finanziario francese
 Bourse – stazione della metropolitana di Parigi